В парному розряді жіночого тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Євгенія Куликовська і Катерина Сисоєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Lioubomira Batcheva і Анжеліка Реш 6–4, 6–3.

Сіяні пари 

 Лаура Монтальво /  Паола Суарес (півфінал)
 Генрієта Надьова /  Оса Свенссон (1-ше коло)

 Тетяна Перебийніс /  Крістіна Вілер (1-ше коло)
 Lioubomira Batcheva /  Анжеліка Реш (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Internazionali Femminili di Palermo